V. zimní olympijské hry se uskutečnily ve dnech 30. ledna až 8. února 1948 ve švýcarském Svatém Mořici. Československé barvy hájilo 47 reprezentantů, z toho 6 žen. Největšího úspěchu dosáhli hokejisté. Ani jeden zápas neprohráli, a jen díky horšímu skóre skončili na druhém místě za Kanadou, s kterou remizovali. Výborně se prezentovaly i československé krasobruslařky, když Jiřina Nekolová obsadila čtvrté a Ája Vrzáňová páté místo.

Kalendář soutěží

Počet medailí podle údajů mezinárodního olympijského výboru

Československo na ZOH 1948

Externí odkazy 
 
 Z historie olympijských her
  Oficiální výsledky ZOH 1948 na Olympedia

 
1948
Multisportovní události v roce 1948
Olympijské hry ve Švýcarsku
Sport ve Švýcarsku v roce 1948